|-
|(18251)||3207 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,249|| align=right|0,094|| align=right|7,08|| align=right|3,372||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18252)||3282 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,461|| align=right|0,073|| align=right|5,55|| align=right|3,860||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18253)||3295 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,444|| align=right|0,142|| align=right|6,82|| align=right|3,820||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18254)||4062 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,717|| align=right|0,113|| align=right|13,06|| align=right|4,478||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18255)||4188 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,735|| align=right|0,032|| align=right|3,16|| align=right|4,521||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18256)||4195 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,081|| align=right|3,44|| align=right|4,505||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18257)||4209 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,089|| align=right|0,109|| align=right|5,85|| align=right|5,427||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18258)||4250 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,540|| align=right|0,119|| align=right|14,05|| align=right|4,047||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18259)||4311 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,264|| align=right|0,099|| align=right|3,51|| align=right|3,405||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18260)||5056 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,452|| align=right|0,205|| align=right|13,36|| align=right|3,838||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18261)||5065 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,477|| align=right|0,074|| align=right|9,81|| align=right|3,898||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18262)||5125 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,073|| align=right|0,208|| align=right|9,41|| align=right|5,386||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18263 Anchialos||5167 T-2|| align=right|11,6|| align=right|5,146|| align=right|0,039|| align=right|10,64|| align=right|11,68||JUT||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18264)||5184 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,081|| align=right|0,111|| align=right|9,20|| align=right|5,407||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18265)||1136 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,247|| align=right|0,110|| align=right|4,88|| align=right|3,367||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18266)||1189 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,204|| align=right|4,02|| align=right|3,817||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18267)||2122 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,234|| align=right|0,079|| align=right|2,80|| align=right|3,339||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18268 Dardanos||2140 T-3|| align=right|12,3|| align=right|5,172|| align=right|0,096|| align=right|16,59|| align=right|11,77||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18269)||2206 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,103|| align=right|2,66|| align=right|4,681||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18270)||2312 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,205|| align=right|0,053|| align=right|2,67|| align=right|3,275||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18271)||2332 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,462|| align=right|0,080|| align=right|5,54|| align=right|3,862||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18272)||2495 T-3|| align=right|15,9|| align=right|2,470|| align=right|0,098|| align=right|2,85|| align=right|3,880||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18273)||3140 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,204|| align=right|0,041|| align=right|00,26|| align=right|3,270||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18274)||3150 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,776|| align=right|0,085|| align=right|1,33|| align=right|4,624||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18275)||3173 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,777|| align=right|0,025|| align=right|8,39|| align=right|4,628||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18276)||3355 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,796|| align=right|0,075|| align=right|8,64|| align=right|4,674||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18277)||3446 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,776|| align=right|0,030|| align=right|4,08|| align=right|4,624||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18278 Drymas||4035 T-3|| align=right|11,7|| align=right|5,207|| align=right|0,069|| align=right|17,91|| align=right|11,88||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18279)||4221 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,749|| align=right|0,141|| align=right|9,31|| align=right|4,558||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18280)||4245 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,424|| align=right|0,129|| align=right|7,54|| align=right|3,774||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18281 Tros||4317 T-3|| align=right|12,8|| align=right|5,171|| align=right|0,103|| align=right|9,56|| align=right|11,76||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18282 Ilos||4369 T-3|| align=right|12,8|| align=right|5,210|| align=right|0,077|| align=right|8,72|| align=right|11,90||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(18283)||5165 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,441|| align=right|0,166|| align=right|7,13|| align=right|3,812||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|18284 Tsereteli||1970 PU|| align=right|15,0|| align=right|2,210|| align=right|0,252|| align=right|4,29|| align=right|3,285||MBA||10. avgust 1970||Krym–Naučnyj||Crimean Astrophysical Observatory
|-
|(18285)||1972 GJ|| align=right|12,3|| align=right|2,673|| align=right|0,123|| align=right|12,38|| align=right|4,369||MBA||14. april 1972||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|18286 Kneipp||1973 UN5|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,158|| align=right|3,28|| align=right|3,763||MBA||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(18287)||1975 TU3|| align=right|13,5|| align=right|2,270|| align=right|0,051|| align=right|8,82|| align=right|3,420||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|18288 Nozdrachev||1975 VX2|| align=right|13,2|| align=right|2,888|| align=right|0,170|| align=right|8,29|| align=right|4,907||MBA||2. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|(18289)||1976 UB16|| align=right|14,0|| align=right|2,811|| align=right|0,183|| align=right|12,19|| align=right|4,713||MBA||22. oktober 1976||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(18290)||1977 DR2|| align=right|14,5|| align=right|2,324|| align=right|0,085|| align=right|6,73|| align=right|3,542||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(18291)||1977 DL4|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,234|| align=right|4,45|| align=right|4,128||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|18292 Zoltowski||1977 FB|| align=right|14,9|| align=right|2,953|| align=right|0,077|| align=right|2,69|| align=right|5,074||MBA||17. marec 1977||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(18293)||1978 SQ4|| align=right|14,4|| align=right|2,351|| align=right|0,222|| align=right|4,50|| align=right|3,605||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(18294)||1978 SF5|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,198|| align=right|6,50|| align=right|3,436||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(18295)||1978 TT7|| align=right|13,6|| align=right|2,663|| align=right|0,264|| align=right|10,43|| align=right|4,345||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(18296)||1978 VW2|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,154|| align=right|1,74|| align=right|5,648||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(18297)||1978 VG4|| align=right|14,9|| align=right|2,721|| align=right|0,008|| align=right|3,40|| align=right|4,489||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(18298)||1979 MZ4|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,201|| align=right|8,64|| align=right|4,104||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(18299)||1979 MT8|| align=right|13,8|| align=right|2,882|| align=right|0,106|| align=right|4,81|| align=right|4,891||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(18300)||1979 PA|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,266|| align=right|12,09|| align=right|4,087||MBA||14. avgust 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|18301 Konyukhov||1979 QZ9|| align=right|13,7|| align=right|2,254|| align=right|0,179|| align=right|3,25|| align=right|3,383||MBA||27. avgust 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(18302)||1980 FL3|| align=right|13,7|| align=right|2,753|| align=right|0,107|| align=right|9,03|| align=right|4,567||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(18303)||1980 PU|| align=right|14,8|| align=right|2,192|| align=right|0,207|| align=right|4,27|| align=right|3,244||MBA||6. avgust 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(18304)||1981 DH1|| align=right|13,0|| align=right|3,058|| align=right|0,196|| align=right|7,24|| align=right|5,346||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18305)||1981 DL1|| align=right|14,1|| align=right|3,135|| align=right|0,146|| align=right|13,94|| align=right|5,551||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18306)||1981 EF9|| align=right|14,3|| align=right|2,309|| align=right|0,106|| align=right|3,99|| align=right|3,508||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18307)||1981 ER10|| align=right|15,6|| align=right|2,282|| align=right|0,151|| align=right|2,24|| align=right|3,447||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18308)||1981 EZ11|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,057|| align=right|3,75|| align=right|3,494||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18309)||1981 EV13|| align=right|13,5|| align=right|3,186|| align=right|0,164|| align=right|9,96|| align=right|5,687||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18310)||1981 EJ16|| align=right|16,2|| align=right|2,328|| align=right|0,103|| align=right|6,52|| align=right|3,551||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18311)||1981 EV16|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,163|| align=right|5,95|| align=right|3,595||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18312)||1981 EC19|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,118|| align=right|5,59|| align=right|3,449||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18313)||1981 EB23|| align=right|14,2|| align=right|2,440|| align=right|0,212|| align=right|2,71|| align=right|3,811||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18314)||1981 EX27|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,160|| align=right|00,31|| align=right|3,638||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18315)||1981 ED37|| align=right|14,8|| align=right|2,318|| align=right|0,217|| align=right|4,08|| align=right|3,528||MBA||11. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18316)||1981 EJ38|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,086|| align=right|9,02|| align=right|4,297||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18317)||1981 EM41|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,178|| align=right|5,95|| align=right|5,361||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18318)||1981 ET43|| align=right|15,1|| align=right|3,119|| align=right|0,107|| align=right|27,69|| align=right|5,509||MBA||6. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(18319)||1981 QS2|| align=right|15,0|| align=right|2,401|| align=right|0,188|| align=right|2,81|| align=right|3,720||MBA||23. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18320)||1981 UJ28|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,161|| align=right|1,67|| align=right|3,716||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|18321 Bobrov||1982 UQ10|| align=right|14,2|| align=right|2,705|| align=right|0,278|| align=right|3,35|| align=right|4,448||MBA||25. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(18322)||1982 VF5|| align=right|14,0|| align=right|2,704|| align=right|0,163|| align=right|5,34|| align=right|4,445||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(18323)||1983 RZ2|| align=right|14,2|| align=right|2,572|| align=right|0,202|| align=right|8,91|| align=right|4,123||MBA||2. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18324)||1984 HA2|| align=right|13,5|| align=right|3,016|| align=right|0,309|| align=right|7,82|| align=right|5,238||MBA||27. april 1984||La Silla||La Silla
|-
|(18325)||1984 SB2|| align=right|13,6|| align=right|2,550|| align=right|0,161|| align=right|26,37|| align=right|4,071||MBA||29. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|(18326)||1985 CV1|| align=right|13,6|| align=right|3,218|| align=right|0,127|| align=right|1,93|| align=right|5,773||MBA||11. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18327)||1985 CX1|| align=right|15,3|| align=right|2,231|| align=right|0,079|| align=right|2,57|| align=right|3,331||MBA||12. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18328)||1985 UU|| align=right|14,3|| align=right|2,430|| align=right|0,185|| align=right|10,45|| align=right|3,786||MBA||20. oktober 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|(18329)||1986 RY4|| align=right|14,6|| align=right|2,262|| align=right|0,187|| align=right|4,37|| align=right|3,401||MBA||1. september 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18330)||1987 BW1|| align=right|15,5|| align=right|2,311|| align=right|0,156|| align=right|4,00|| align=right|3,514||MBA||25. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18331)||1987 DQ6|| align=right|12,2|| align=right|3,107|| align=right|0,079|| align=right|16,07|| align=right|5,475||MBA||24. februar 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18332)||1987 ON|| align=right|14,3|| align=right|2,598|| align=right|0,199|| align=right|13,92|| align=right|4,188||MBA||19. julij 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(18333)||1987 OV|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,176|| align=right|8,48|| align=right|4,121||MBA||19. julij 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|18334 Drozdov||1987 RA3|| align=right|13,7|| align=right|2,568|| align=right|0,245|| align=right|4,37|| align=right|4,115||MBA||2. september 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(18335)||1987 SC1|| align=right|14,4|| align=right|2,590|| align=right|0,255|| align=right|5,36|| align=right|4,167||MBA||19. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(18336)||1988 LG|| align=right|13,3|| align=right|2,433|| align=right|0,149|| align=right|15,21|| align=right|3,795||MBA||15. junij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(18337)||1988 RB11|| align=right|14,0|| align=right|3,183|| align=right|0,204|| align=right|00,95|| align=right|5,679||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(18338)||1989 EP2|| align=right|14,2|| align=right|2,781|| align=right|0,095|| align=right|7,91|| align=right|4,637||MBA||4. marec 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(18339)||1989 GM2|| align=right|14,4|| align=right|2,702|| align=right|0,165|| align=right|6,08|| align=right|4,442||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18340)||1989 OM|| align=right|13,5|| align=right|2,934|| align=right|0,291|| align=right|17,08|| align=right|5,024||MBA||29. julij 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(18341)||1989 SJ5|| align=right|13,6|| align=right|2,343|| align=right|0,072|| align=right|7,14|| align=right|3,585||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18342)||1989 ST9|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,237|| align=right|2,28|| align=right|3,603||MBA||26. september 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18343)||1989 TN|| align=right|14,4|| align=right|2,414|| align=right|0,193|| align=right|3,53|| align=right|3,750||MBA||2. oktober 1989||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(18344)||1989 TN11|| align=right|14,6|| align=right|2,341|| align=right|0,176|| align=right|6,58|| align=right|3,582||MBA||2. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(18345)||1989 UP4|| align=right|12,9|| align=right|3,166|| align=right|0,195|| align=right|1,15|| align=right|5,633||MBA||22. oktober 1989||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(18346)||1989 WG|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,198|| align=right|5,69|| align=right|3,637||MBA||20. november 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|(18347)||1989 WU|| align=right|14,2|| align=right|2,233|| align=right|0,156|| align=right|4,96|| align=right|3,335||MBA||20. november 1989||Oohira||Oohira
|-
|(18348)||1990 BM1|| align=right|13,6|| align=right|2,356|| align=right|0,243|| align=right|25,31|| align=right|3,616||MBA||22. januar 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(18349)||1990 OV4|| align=right|14,1|| align=right|2,889|| align=right|0,232|| align=right|16,37|| align=right|4,911||MBA||25. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18350)||1990 QJ2|| align=right|15,6|| align=right|2,192|| align=right|0,160|| align=right|1,55|| align=right|3,245||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18351)||1990 QN5|| align=right|13,6|| align=right|2,790|| align=right|0,176|| align=right|8,64|| align=right|4,659||MBA||29. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18352)||1990 QB8|| align=right|14,3|| align=right|2,759|| align=right|0,052|| align=right|6,55|| align=right|4,582||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18353)||1990 QF9|| align=right|13,6|| align=right|2,788|| align=right|0,111|| align=right|15,36|| align=right|4,654||MBA||16. avgust 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18354)||1990 RK5|| align=right|14,0|| align=right|2,861|| align=right|0,271|| align=right|4,70|| align=right|4,839||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18355)||1990 RN9|| align=right|13,2|| align=right|2,652|| align=right|0,248|| align=right|10,89|| align=right|4,318||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18356)||1990 SF1|| align=right|13,6|| align=right|2,843|| align=right|0,178|| align=right|3,61|| align=right|4,794||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18357)||1990 SR2|| align=right|14,4|| align=right|2,189|| align=right|0,197|| align=right|4,74|| align=right|3,237||MBA||18. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18358)||1990 SB11|| align=right|15,0|| align=right|2,196|| align=right|0,175|| align=right|4,47|| align=right|3,254||MBA||16. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|18359 Jakobstaude||1990 TL7|| align=right|14,7|| align=right|2,926|| align=right|0,097|| align=right|1,18|| align=right|5,004||MBA||13. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|18360 Sachs||1990 TF9|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,188|| align=right|8,30|| align=right|4,524||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(18361)||1990 VN6|| align=right|14,8|| align=right|2,268|| align=right|0,045|| align=right|6,68|| align=right|3,415||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18362)||1990 VX6|| align=right|13,9|| align=right|2,982|| align=right|0,118|| align=right|11,24|| align=right|5,148||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18363)||1990 VW8|| align=right|13,8|| align=right|2,588|| align=right|0,165|| align=right|12,97|| align=right|4,163||MBA||12. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18364)||1990 WF4|| align=right|13,6|| align=right|3,144|| align=right|0,149|| align=right|11,99|| align=right|5,573||MBA||16. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|18365 Shimomoto||1990 WN5|| align=right|12,0|| align=right|3,015|| align=right|0,039|| align=right|11,15|| align=right|5,236||MBA||17. november 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(18366)||1991 DG1|| align=right|12,9|| align=right|3,095|| align=right|0,161|| align=right|4,97|| align=right|5,444||MBA||18. februar 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(18367)||1991 FS1|| align=right|14,6|| align=right|2,422|| align=right|0,151|| align=right|00,42|| align=right|3,769||MBA||17. marec 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|18368 Flandrau||1991 GZ1|| align=right|14,6|| align=right|1,928|| align=right|0,055|| align=right|23,80|| align=right|2,677||MBA||15. april 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(18369)||1991 LM|| align=right|13,1|| align=right|2,569|| align=right|0,089|| align=right|16,56|| align=right|4,117||MBA||13. junij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(18370)||1991 NS2|| align=right|13,6|| align=right|2,551|| align=right|0,174|| align=right|7,67|| align=right|4,074||MBA||12. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18371)||1991 PH10|| align=right|13,7|| align=right|2,618|| align=right|0,151|| align=right|1,68|| align=right|4,236||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18372)||1991 RF16|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,137|| align=right|4,08|| align=right|4,268||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18373)||1991 RQ16|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,157|| align=right|4,10|| align=right|4,388||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18374)||1991 RA18|| align=right|14,6|| align=right|2,688|| align=right|0,136|| align=right|3,05|| align=right|4,406||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18375)||1991 RC27|| align=right|13,5|| align=right|2,636|| align=right|0,178|| align=right|13,63|| align=right|4,279||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|18376 Quirk||1991 SQ|| align=right|14,4|| align=right|2,725|| align=right|0,234|| align=right|10,48|| align=right|4,497||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18377)||1991 SH1|| align=right|13,5|| align=right|2,573|| align=right|0,199|| align=right|14,06|| align=right|4,126||MBA||28. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18378)||1991 UX2|| align=right|13,8|| align=right|2,562|| align=right|0,071|| align=right|16,10|| align=right|4,099||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18379)||1991 VJ6|| align=right|13,8|| align=right|2,791|| align=right|0,141|| align=right|10,41|| align=right|4,662||MBA||6. november 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18380)||1991 VZ8|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,154|| align=right|6,85|| align=right|4,402||MBA||4. november 1991||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18381)||1991 YU|| align=right|13,8|| align=right|2,801|| align=right|0,142|| align=right|6,62|| align=right|4,687||MBA||30. december 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(18382)||1992 EG22|| align=right|14,8|| align=right|2,170|| align=right|0,175|| align=right|5,17|| align=right|3,196||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(18383)||1992 ER28|| align=right|14,3|| align=right|3,103|| align=right|0,157|| align=right|2,52|| align=right|5,466||MBA||8. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(18384)||1992 ES28|| align=right|14,2|| align=right|2,912|| align=right|0,023|| align=right|2,62|| align=right|4,968||MBA||8. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(18385)||1992 EG31|| align=right|13,5|| align=right|3,036|| align=right|0,097|| align=right|10,45|| align=right|5,289||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(18386)||1992 EL35|| align=right|15,1|| align=right|2,269|| align=right|0,161|| align=right|5,49|| align=right|3,416||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(18387)||1992 GN3|| align=right|15,1|| align=right|2,362|| align=right|0,238|| align=right|2,23|| align=right|3,629||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18388)||1992 GX4|| align=right|14,6|| align=right|2,280|| align=right|0,097|| align=right|4,15|| align=right|3,441||MBA||4. april 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18389)||1992 JU2|| align=right|14,6|| align=right|2,186|| align=right|0,230|| align=right|5,20|| align=right|3,232||MBA||4. maj 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18390)||1992 JD3|| align=right|14,1|| align=right|2,269|| align=right|0,112|| align=right|6,63|| align=right|3,417||MBA||7. maj 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(18391)||1992 PO1|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,250|| align=right|3,13|| align=right|3,710||MBA||8. avgust 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(18392)||1992 PT4|| align=right|14,3|| align=right|2,413|| align=right|0,174|| align=right|9,61|| align=right|3,748||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(18393)||1992 QB|| align=right|14,4|| align=right|2,371|| align=right|0,226|| align=right|24,11|| align=right|3,650||MBA||19. avgust 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18394)||1992 RR5|| align=right|14,2|| align=right|2,456|| align=right|0,179|| align=right|4,06|| align=right|3,847||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|18395 Schmiedmayer||1992 SH2|| align=right|14,1|| align=right|2,413|| align=right|0,114|| align=right|4,79|| align=right|3,748||MBA||21. september 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|18396 Nellysachs||1992 SN2|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,185|| align=right|2,98|| align=right|3,697||MBA||21. september 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(18397)||1992 SF14|| align=right|13,9|| align=right|2,578|| align=right|0,311|| align=right|18,04|| align=right|4,137||MBA||28. september 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|18398 Bregenz||1992 SQ23|| align=right|14,8|| align=right|2,308|| align=right|0,310|| align=right|7,83|| align=right|3,505||MBA||23. september 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(18399)||1992 WK1|| align=right|12,1|| align=right|3,160|| align=right|0,205|| align=right|18,19|| align=right|5,615||MBA||17. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18400)||1992 WY3|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,099|| align=right|10,27|| align=right|4,109||MBA||25. november 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(18401)||1992 WE4|| align=right|13,4|| align=right|2,529|| align=right|0,189|| align=right|16,51|| align=right|4,021||MBA||21. november 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18402)||1992 YU2|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,265|| align=right|4,03|| align=right|4,135||MBA||26. december 1992||Oohira||T. Urata
|-
|(18403)||1993 AG|| align=right|14,6|| align=right|2,635|| align=right|0,307|| align=right|3,65|| align=right|4,277||MBA||13. januar 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18404)||1993 FQ2|| align=right|12,8|| align=right|2,765|| align=right|0,170|| align=right|9,90|| align=right|4,597||MBA||20. marec 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18405)||1993 FY12|| align=right|12,8|| align=right|2,850|| align=right|0,074|| align=right|9,46|| align=right|4,810||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18406)||1993 FT14|| align=right|14,3|| align=right|2,598|| align=right|0,246|| align=right|5,54|| align=right|4,187||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18407)||1993 FQ24|| align=right|13,2|| align=right|2,807|| align=right|0,126|| align=right|7,90|| align=right|4,703||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18408)||1993 FP30|| align=right|13,3|| align=right|3,060|| align=right|0,069|| align=right|7,32|| align=right|5,353||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18409)||1993 FF36|| align=right|16,2|| align=right|2,147|| align=right|0,072|| align=right|6,16|| align=right|3,146||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18410)||1993 FC51|| align=right|14,8|| align=right|2,860|| align=right|0,075|| align=right|1,22|| align=right|4,835||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18411)||1993 FB82|| align=right|13,8|| align=right|3,017|| align=right|0,103|| align=right|8,06|| align=right|5,239||MBA||19. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(18412)||1993 LX|| align=right|14,6|| align=right|3,037|| align=right|0,090|| align=right|11,72|| align=right|5,293||MBA||13. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18413)||1993 LD1|| align=right|14,4|| align=right|3,056|| align=right|0,117|| align=right|11,21|| align=right|5,341||MBA||13. junij 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(18414)||1993 OY6|| align=right|14,6|| align=right|2,298|| align=right|0,220|| align=right|6,17|| align=right|3,482||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18415)||1993 PW5|| align=right|14,5|| align=right|2,208|| align=right|0,113|| align=right|2,92|| align=right|3,280||MBA||15. avgust 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(18416)||1993 QW|| align=right|14,4|| align=right|2,266|| align=right|0,229|| align=right|25,59|| align=right|3,411||MBA||22. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(18417)||1993 QY9|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,145|| align=right|5,09|| align=right|3,363||MBA||20. avgust 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18418)||1993 TV1|| align=right|14,1|| align=right|2,249|| align=right|0,202|| align=right|9,14|| align=right|3,372||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18419)||1993 TS20|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,112|| align=right|2,24|| align=right|3,455||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18420)||1993 TR25|| align=right|15,1|| align=right|2,384|| align=right|0,131|| align=right|3,60|| align=right|3,681||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18421)||1993 TV34|| align=right|15,1|| align=right|2,195|| align=right|0,071|| align=right|00,98|| align=right|3,252||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18422)||1993 UE6|| align=right|15,1|| align=right|2,282|| align=right|0,191|| align=right|6,07|| align=right|3,447||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18423)||1993 UF7|| align=right|14,8|| align=right|2,228|| align=right|0,111|| align=right|4,53|| align=right|3,326||MBA||20. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18424)||1993 YG|| align=right|14,2|| align=right|2,311|| align=right|0,142|| align=right|2,81|| align=right|3,512||MBA||17. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18425)||1993 YL|| align=right|14,8|| align=right|2,391|| align=right|0,158|| align=right|3,24|| align=right|3,696||MBA||18. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18426 Maffei||1993 YN2|| align=right|15,6|| align=right|2,382|| align=right|0,174|| align=right|2,84|| align=right|3,675||MBA||18. december 1993||Sormano||E. Colzani; G. Ventre
|-
|(18427)||1994 AY|| align=right|14,6|| align=right|2,361|| align=right|0,193|| align=right|1,55|| align=right|3,627||MBA||4. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18428)||1994 AC1|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,191|| align=right|8,02|| align=right|3,651||MBA||7. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18429)||1994 AO1|| align=right|13,2|| align=right|2,450|| align=right|0,107|| align=right|11,39|| align=right|3,834||MBA||8. januar 1994||Dynic||A. Sugie
|-
|18430 Balzac||1994 AK16|| align=right|14,4|| align=right|2,392|| align=right|0,102|| align=right|6,62|| align=right|3,700||MBA||14. januar 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(18431)||1994 BM|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,115|| align=right|6,03|| align=right|3,731||MBA||16. januar 1994||Cima Ekar||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(18432)||1994 CJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,135|| align=right|7,68|| align=right|4,111||MBA||13. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18433)||1994 EQ|| align=right|14,3|| align=right|2,574|| align=right|0,149|| align=right|12,88|| align=right|4,129||MBA||4. marec 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|18434 Mikesandras||1994 EW7|| align=right|13,4|| align=right|2,443|| align=right|0,233|| align=right|24,92|| align=right|3,819||MBA||12. marec 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(18435)||1994 GW10|| align=right|14,3|| align=right|2,439|| align=right|0,186|| align=right|7,71|| align=right|3,808||MBA||14. april 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(18436)||1994 GY10|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,149|| align=right|8,72|| align=right|4,245||MBA||14. april 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(18437)||1994 JR|| align=right|13,4|| align=right|2,586|| align=right|0,122|| align=right|15,11|| align=right|4,158||MBA||5. maj 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(18438)||1994 JM6|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,021|| align=right|6,01|| align=right|4,484||MBA||4. maj 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18439)||1994 LJ1|| align=right|12,8|| align=right|2,690|| align=right|0,204|| align=right|12,31|| align=right|4,412||MBA||9. junij 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(18440)||1994 NV1|| align=right|14,9|| align=right|3,046|| align=right|0,276|| align=right|6,52|| align=right|5,316||MBA||8. julij 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(18441)||1994 PE|| align=right|14,2|| align=right|3,095|| align=right|0,089|| align=right|10,06|| align=right|5,444||MBA||5. avgust 1994||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(18442)||1994 PK3|| align=right|13,8|| align=right|2,912|| align=right|0,072|| align=right|1,38|| align=right|4,969||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18443)||1994 PW8|| align=right|13,5|| align=right|2,977|| align=right|0,049|| align=right|8,66|| align=right|5,135||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18444)||1994 PL10|| align=right|13,9|| align=right|3,140|| align=right|0,184|| align=right|2,82|| align=right|5,563||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18445)||1994 PC12|| align=right|13,7|| align=right|3,122|| align=right|0,114|| align=right|12,90|| align=right|5,515||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18446)||1994 PN13|| align=right|13,9|| align=right|3,169|| align=right|0,214|| align=right|1,03|| align=right|5,640||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18447)||1994 PU13|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,034|| align=right|2,14|| align=right|5,462||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18448)||1994 PW17|| align=right|14,4|| align=right|3,087|| align=right|0,190|| align=right|00,81|| align=right|5,424||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18449)||1994 PT19|| align=right|13,1|| align=right|3,117|| align=right|0,173|| align=right|1,85|| align=right|5,502||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18450)||1994 PG27|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,144|| align=right|1,40|| align=right|5,320||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18451)||1994 PZ27|| align=right|13,9|| align=right|3,037|| align=right|0,137|| align=right|3,00|| align=right|5,292||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18452)||1994 PL33|| align=right|14,3|| align=right|3,146|| align=right|0,171|| align=right|5,62|| align=right|5,579||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18453)||1994 TT|| align=right|14,3|| align=right|2,545|| align=right|0,235|| align=right|5,95|| align=right|4,060||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18454)||1995 BF1|| align=right|13,8|| align=right|2,202|| align=right|0,077|| align=right|4,02|| align=right|3,267||MBA||23. januar 1995||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(18455)||1995 DF|| align=right|15,4|| align=right|2,236|| align=right|0,147|| align=right|4,52|| align=right|3,342||MBA||20. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18456)||1995 ES|| align=right|15,0|| align=right|2,262|| align=right|0,098|| align=right|7,14|| align=right|3,401||MBA||8. marec 1995||Kleť||Klet
|-
|(18457)||1995 EX7|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,149|| align=right|00,58|| align=right|3,456||MBA||5. marec 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|18458 Caesar||1995 EY8|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,138|| align=right|5,88|| align=right|3,489||MBA||5. marec 1995||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(18459)||1995 FD1|| align=right|14,7|| align=right|2,382|| align=right|0,165|| align=right|1,84|| align=right|3,676||MBA||28. marec 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|18460 Pecková||1995 PG|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,139|| align=right|14,55|| align=right|4,076||MBA||5. avgust 1995||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(18461)||1995 QQ|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,114|| align=right|13,75|| align=right|4,311||MBA||17. avgust 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|18462 Riccò||1995 QS2|| align=right|14,7|| align=right|2,903|| align=right|0,090|| align=right|2,31|| align=right|4,944||MBA||26. avgust 1995||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(18463)||1995 SV16|| align=right|14,7|| align=right|2,857|| align=right|0,087|| align=right|00,28|| align=right|4,829||MBA||18. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18464)||1995 SK23|| align=right|14,5|| align=right|2,811|| align=right|0,145|| align=right|9,07|| align=right|4,713||MBA||19. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18465)||1995 SB34|| align=right|14,8|| align=right|2,793|| align=right|0,010|| align=right|4,56|| align=right|4,667||MBA||22. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18466)||1995 SU37|| align=right|14,4|| align=right|2,774|| align=right|0,127|| align=right|13,54|| align=right|4,621||MBA||24. september 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18467)||1995 SX52|| align=right|12,8|| align=right|2,810|| align=right|0,182|| align=right|3,35|| align=right|4,711||MBA||22. september 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18468)||1995 UE8|| align=right|13,5|| align=right|2,807|| align=right|0,060|| align=right|8,32|| align=right|4,703||MBA||27. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18469)||1995 UC9|| align=right|14,7|| align=right|2,934|| align=right|0,056|| align=right|2,41|| align=right|5,026||MBA||20. oktober 1995||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(18470)||1995 UX44|| align=right|13,8|| align=right|2,954|| align=right|0,087|| align=right|1,92|| align=right|5,076||MBA||27. oktober 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18471)||1995 UZ45|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,158|| align=right|9,33|| align=right|4,573||MBA||20. oktober 1995||Caussols||E. W. Elst
|-
|(18472)||1995 VA1|| align=right|14,7|| align=right|2,851|| align=right|0,233|| align=right|1,51|| align=right|4,812||MBA||12. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18473)||1995 VK1|| align=right|14,0|| align=right|2,728|| align=right|0,071|| align=right|1,80|| align=right|4,506||MBA||15. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(18474)||1995 WV3|| align=right|12,7|| align=right|3,000|| align=right|0,214|| align=right|18,20|| align=right|5,195||MBA||18. november 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(18475)||1995 WM7|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,120|| align=right|10,06|| align=right|5,137||MBA||27. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18476)||1995 WR7|| align=right|12,7|| align=right|3,163|| align=right|0,096|| align=right|8,14|| align=right|5,624||MBA||27. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18477)||1995 WA11|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,207|| align=right|10,54|| align=right|5,650||MBA||16. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18478)||1995 WT15|| align=right|13,8|| align=right|2,885|| align=right|0,088|| align=right|2,21|| align=right|4,900||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(18479)||1995 XR|| align=right|12,8|| align=right|2,989|| align=right|0,037|| align=right|9,07|| align=right|5,166||MBA||12. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18480)||1995 YB|| align=right|13,7|| align=right|2,650|| align=right|0,237|| align=right|13,07|| align=right|4,314||MBA||17. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18481)||1995 YH|| align=right|12,5|| align=right|2,985|| align=right|0,132|| align=right|8,84|| align=right|5,155||MBA||17. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18482)||1995 YO|| align=right|12,7|| align=right|3,173|| align=right|0,087|| align=right|10,38|| align=right|5,650||MBA||19. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18483)||1995 YY2|| align=right|12,2|| align=right|3,139|| align=right|0,242|| align=right|10,81|| align=right|5,561||MBA||26. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18484)||1995 YB3|| align=right|13,6|| align=right|3,088|| align=right|0,183|| align=right|2,65|| align=right|5,424||MBA||27. december 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(18485)||1996 AB|| align=right|13,1|| align=right|3,193|| align=right|0,138|| align=right|2,55|| align=right|5,706||MBA||1. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18486)||1996 AS2|| align=right|13,9|| align=right|3,151|| align=right|0,187|| align=right|2,01|| align=right|5,592||MBA||13. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18487)||1996 AU3|| align=right|11,7|| align=right|2,644|| align=right|0,179|| align=right|15,10|| align=right|4,299||MBA||13. januar 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(18488)||1996 AY3|| align=right|11,9|| align=right|3,177|| align=right|0,270|| align=right|17,68|| align=right|5,662||MBA||13. januar 1996||Chichibu||N. Sato; T. Urata
|-
|(18489)||1996 BV2|| align=right|12,7|| align=right|2,576|| align=right|0,114|| align=right|16,10|| align=right|4,134||MBA||26. januar 1996||Kashihara||F. Uto
|-
|(18490)||1996 BG17|| align=right|13,6|| align=right|2,793|| align=right|0,226|| align=right|7,12|| align=right|4,667||MBA||24. januar 1996||Socorro, Nova Mehika||Socorro, Nova Mehika
|-
|(18491)||1996 DP2|| align=right|13,8|| align=right|2,322|| align=right|0,122|| align=right|7,25|| align=right|3,537||MBA||23. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(18492)||1996 GS2|| align=right|14,4|| align=right|2,245|| align=right|0,147|| align=right|7,39|| align=right|3,364||MBA||8. april 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(18493)||1996 HV9|| align=right|11,0|| align=right|5,317|| align=right|0,092|| align=right|17,19|| align=right|12,26||JUT||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18494)||1996 HH10|| align=right|16,2|| align=right|2,168|| align=right|0,114|| align=right|3,28|| align=right|3,192||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18495)||1996 HH24|| align=right|14,9|| align=right|2,177|| align=right|0,209|| align=right|4,28|| align=right|3,212||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(18496)||1996 JN1|| align=right|14,6|| align=right|2,411|| align=right|0,191|| align=right|1,66|| align=right|3,742||MBA||9. maj 1996||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|18497 Nevězice||1996 LK1|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,144|| align=right|8,15|| align=right|3,442||MBA||11. junij 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|18498 Cesaro||1996 MN|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,147|| align=right|5,94|| align=right|3,421||MBA||22. junij 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(18499)||1996 MR|| align=right|16,3|| align=right|2,391|| align=right|0,352|| align=right|4,29|| align=right|3,697||MBA||22. junij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(18500)||1996 NX3|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,048|| align=right|4,73|| align=right|3,520||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov